Северный олень — многозначное понятие, может означать:

 Северный олень — парнокопытное млекопитающее семейства оленевых. 
 Северный Олень (созвездие) — отменённое созвездие северного полушария неба.